Соревнования по хоккею с шайбой впервые проводились на зимней Универсиаде в 1962 году. Они проводятся среди мужчин, начиная с зимней Универсиады 1962 года в Швейцарии, и среди женщин — с зимней Универсиады 2009 года в Китае.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Международная Федерация Хоккея 
 Всемирная зимняя универсиада // Хоккей. Большая энциклопедия: В 2 т. — М., 2006.

 
Хоккей с шайбой